Con il termine giro si può intendere:
 Giro d'Italia – competizione ciclistica
 Giro – in filatelia, insieme di francobolli con il medesimo soggetto

Persone 
 Francesco Giro – politico italiano
 Mario Giro – politico italiano

Pagine correlate 
Gyro

Altri progetti